Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2011 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2011 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Samenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Ana Ivanović was haar titel niet komen verdedigen. Het eerste reekshoofd Petra Kvitová uit Tsjechië won het toernooi. Na een zwaarbevochten halvefinalepartij tegen het derde reekshoofd Jelena Janković, versloeg Kvitová in de finale de als zevende geplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in twee sets. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, waarvan vijf in 2011.

Dubbelspel – Van de Tsjechische titelhoudsters Renata Voráčová en Barbora Záhlavová-Strýcová had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Záhlavová-Strýcová speelde deze editie samen met haar landgenote Iveta Benešová – dit team werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Ook het eerste reekshoofd, Gisela Dulko en Flavia Pennetta, sneuvelde in de tweede ronde. Het als vierde geplaatste duo Marina Erakovic / Jelena Vesnina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Duitse koppel Julia Görges en Anna-Lena Grönefeld in twee sets. Het was hun eerste gemeenschappelijke titel. De Nieuw-Zeelandse Erakovic bezat al vier eerdere titels met andere partners; Russin Vesnina vijf.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Linz 2011
Linz